FK Neratovice-Byškovice je český fotbalový klub z Neratovic, účastník Divize B. Klub byl založen v roce 2006 sloučením neratovické mládeže s klubem TJ Byškovice.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Neratovice s kapacitou 6 291 diváků.

Soupiska 

Aktuální k datu: 20. března 2016

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální klubové stránky 

Neratovice-Byškovice
Neratovice-Byškovice
Sportovní kluby v Neratovicích
Fotbal v Neratovicích